Rondon o Rondón possono riferirsi a:

Geografia
 Rondon – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Rondón – comune della Colombia nel dipartimento di Boyacá
 Marechal Cândido Rondon – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Puerto Rondón – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Arauca
 Rondon do Pará – comune del Brasile nello Stato del Pará

Persone
 Antonio Rondon (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Antonio Senzatela Rondón (1995) – giocatore di baseball venezuelano
 Alexander Rondón (1977) – calciatore venezuelano
 Cândido Rondon (1865-1958) – militare e sertanista brasiliano
 Cindy Rondón (1988) – pallavolista dominicana
 Diosdado Cabello Rondón (1963) – politico venezuelano
 Gilberto Rondón (1953) – ex giocatore di baseball statunitense
 Giulia Rondon (1987) – pallavolista italiana
 Héctor Rondón (1988) – giocatore di baseball venezuelano
 Mariana Rondón (–) – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica venezuelana
 Mario Rondón (1986) – calciatore venezuelano naturalizzato portoghese
 Bruce Rondón (1990) – giocatore di baseball venezuelano
 Salomón Rondón (1989) – calciatore venezuelano
 Vicente Rondón (1938-1992) – pugile venezuelana